Авария Ан-22 в Сеще — авиационная авария военно-транспортного самолёта Ан-22 «Антей» советских ВВС, произошедшая в среду 8 июня 1977 года у аэродрома Сеща (Брянская область). Никто из людей при этом не погиб, но самолёт был уничтожен. Первая авария (и четвёртое происшествие) в истории Ан-22.

Самолёт 
Ан-22 «Антей» с регистрационным номером CCCP-09349 (заводской — 02340405, серийный — 04-05) был выпущен Ташкентским авиационным заводом в 1972 году и затем передан Министерству обороны, которое в свою очередь направило самолёт в 556-й военно-транспортный авиационный полк, который базировался на аэродроме Сеща в Брянской области.

Авария 
Стоял хороший день с простыми погодными условиями, когда экипаж, командиром которого был военный лётчик 1 класса, майор , начал в 18:03 на данном самолёте выполнять взлёт в восточном направлении. Штурман последовательно докладывал о достижении скорости 150, 180, 200,  и так далее. Когда «Антей» разогнался уже до , командир Стеняев потянул штурвал «на себя», чтобы оторвать носовую стойку от земли. Однако самолёт на такое действие никак не отреагировал, что привело лётчика в замешательство. Скорость уже была , а до конца полосы оставалось около 800 метров, когда наконец командир Стеняев перевёл двигатели на режим «малый земной газ», а воздушные винты снял «с упора», после чего применил тормоза колёс шасси. Но мчащуюся со скоростью  машину со взлётным весом 190 тонн эти меры не могли быстро остановить. Самолёт промчался по оставшейся части полосы и всю концевую полосу безопасности, после чего, выкатившись за пределы полосы, сбил курсовой радиомаяк и пробил забор ограждения аэродрома, причём экипаж всё же сумел отвернуть в сторону от командного пункта старта и столбов освещения. Продолжая мчаться по земле, Ан-22 в 810 метрах от торца полосы врезался в насыпь автодороги Смоленск — Брянск, в результате чего разрушился и загорелся. Экипаж успел покинуть борт, но сам самолёт восстановлению не подлежал. Стоит отметить, что в истории самолёта Ан-22 это четвёртое происшествие и первая авария (предыдущие три происшествия заканчивались катастрофами).

Причины 
Согласно заключению комиссии, причиной по которой самолёт не реагировал на движения штурвала стало самопроизвольное срабатывание системы стопорения рулей высоты. На панели к кабине экипажа световая сигнализация в свою очередь не предупредила об этом, словно рули были на самом деле разблокированы. Причиной такого сбоя в системе сигнализации была неисправность концевого микровыключателя, что являлось следствием несовершенства конструкции системы стопорения рулей высоты на всех самолётах Ан-22 «Антей» вплоть до четвёртого поколения.

Однако основной причиной аварии комиссия назвала не технический отказ, а ошибки в работе экипажа. По мнению следователей лётчики перед тем как следовать к взлётно-посадочной полосе должны были проверить, что рули высоты действительно разблокированы. Когда же в процессе взлёта командир понял, что с рулями высоты что-то не то, а самолёт не отрывает переднюю стойку от земли, то должен был сразу прекращать взлёт, чтобы успеть остановиться в пределах полосы. На основании этого факторами, которые привели к происшествию, по мнению комиссии были следующие:
 Неудовлетворительная организация лётной и воспитательной работы в авиаполку.
 Командира корабля Стеняева допустили к полётам, хотя его профессиональные и морально-психологические качества были достаточно низкими. Также он нарушил требования из Инструкции экипажу по части проверки системы управления.
 Руководство воинской части не было достаточным требовательным к вопросам по качеству подготовки к полётам экипажей и авиационной техники.

Примечания 

События 8 июня
Июнь 1977 года
Дубровский район
Авиационные происшествия с Ан-22
Авиационные происшествия ВВС СССР
Авиационные происшествия в России 1977 года
Авиационные происшествия в Брянской области
Авиационные происшествия вследствие выкатывания за пределы ВПП
Авиационные происшествия вследствие отказов вспомогательного оборудования
1977 год в Брянской области